Список R&B синглов №1 в США в 2001 году составлен на основе  еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 2001 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История 
 Восемь песни также возглавляли Billboard Hot 100: «Independent Women Part I,» «Ms. Jackson» (both from the previous year), "Stutter, " "All for You, " "U Remind Me, " «Fallin',» «Family Affair» и «U Got It Bad.»
 Три песни также возглавляли Rhythmic Top 40: "Ms. Jackson, " «Family Affair» и «U Got It Bad.» «Independent Women Part I» лидировала там в прошлом году.
 Две песни, «I Just Wanna Love U» и «Ms. Jackson» также возглавляли Hot Rap Tracks в прошлом году. «My Baby» лидировала там в 2001 году.

См. также 
 Лучшие синглы США 2001 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 2001 году
 Top Country Albums 2001

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 2001 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 2001 года